Argel — capital e maior cidade da Argélia
Argel (província) — província na Argélia
Rio Argel — rio da Romênia afluente do rio Moldoviţa

Ver também
 Algiers — filme de 1938 dirigido por John Cromwell

Desambiguação
Desambiguações de topônimos